Das Ruhrpott Metal Meeting ist ein jährlich stattfindendes Musikfestival in Oberhausen.

Ausrichtung 
Das Festival findet seit 2015 jährlich Anfang Dezember für ein Wochenende in den Hallen der Turbinenhalle Oberhausen statt und schließt somit weitgehend die Festivalsaison.
Die auftretenden Künstler entstammen alle dem Metal-Genre, besonders vertreten sind Thrash-Metal-Gruppen sowie Gruppen aus dem Bereich des Death Metal, während modernere Metalformen wie Metalcore eine deutlich untergeordnete Rolle spielen.

Teilnehmende Künstler 
 2015
 3. Dezember ("Warm up Party"): Arkona, Obscurity, Metsatöll, Svartsot
 4. Dezember: At the Gates, Sodom, Alestorm, Asphyx, Deserted Fear, Band, Final Depravity
 5. Dezember: Accept, Hammerfall, Primordial, Armored Saint, Dr. Living Dead!, Beyond the Black, Air Raid, Gloryful
 2016
 2. Dezember: Iced Earth, Ensiferum, Kataklysm, Unearth, Izegrim, Nailed to Obscurity
 3. Dezember:
 Flöz Stage: Refuge, Darkness, Words of Farewell, Teutonic Slaughter, Delirious, Hopelezz
 Ruhrpott Stage: Blind Guardian, Saxon, Legion of the Damned, Desaster, Bliksem, Sister
 2017
 8. Dezember: Max & Igor Cavalera, Overkill, Insomnium, Deserted Fear, Wolfheart, Savage Messiah
 9. Dezember:
 Flöz Stage: Onkel Tom Angelripper, Despair, Phantom Corporation, Erazor, Universe, Wizard
 Ruhrpott Stage: Testament, Doro, Annihilator, Orden Ogan, Gloryhammer, Death Angel
 2018
 7. Dezember: Venom, Exodus, Sodom, Death Angel, Suicidal Angels, Pripjat
 8. Dezember:
 Flöz Stage: Dark Tranquillity, Lacuna Coil, Angelus Apatrida, unbekannter Gast
 Ruhrpott Stage: Children of Bodom, Alestorm, D-A-D, Tankard, Motorjesus, Skálmöld
 2019
 6. Dezember: Kataklysm, Insomnium, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Fleshgod Apocalypse, Dyscarnate
 7. Dezember:
 Flöz Stage: Stillbirth, Graceless, Okilly Dokilly, Necrophobic, Entombed A.D., Carnivore A.D.,
 Ruhrpott Stage: Queensrÿche, Battle Beast, Kissin’ Dynamite, The Iron Maidens, Debauchery
 2020 und 2021
 Absage aufgrund COVID-19-Pandemie
 2022
 9. Dezember:
 Flöz Stage: Warrant, Picture, Torch, Killer
 Ruhrpott Stage: Witchburner, Knife, Benediction, Unleashed, Coroner, Overkill
 10. Dezember:
 Flöz Stage: Accu§er, Poltergeist,  Assassin, Darkness, Angel Dust, Tankard 
 Ruhrpott Stage: Snow White Blood, The Night Eternal, Nestor, Tiamat, Danko Jones, Saxon

Weblinks 

 Ruhrpott Metal Meeting (Homepage)

Einzelnachweise 

Musik (Oberhausen)
Metalfestival in Deutschland
Musikveranstaltung in Nordrhein-Westfalen
Erstveranstaltung 2015
Veranstaltung in Oberhausen